Scenomyces är ett släkte av svampar. Scenomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scenomyces